Kristopher Bruce Draper (né le  à Toronto en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.

Biographie
Depuis 1993, il évolue avec la franchise des Red Wings de Détroit. Il a été repêché en 1989 en  () par les Jets de Winnipeg.
Ce joueur évolue souvent au centre où son travail défensif fait souvent la différence. Avec Kirk Maltby et Joe Kocur, ce dernier remplacé plus tard par Darren McCarty, ils formaient aux Wings dans les années 1990 la fameuse Grind Line.

Draper annonce sa retraite le  après vingt saisons dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1987-1988 ||Don Mills ||MTHL ||40 ||35 ||32 ||67 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 || Équipe nationale canadienne ||Intl. ||60 ||11 ||15 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Équipe nationale canadienne ||Intl. ||61 ||12 ||22 ||34 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1990-1991 || 67's d'Ottawa || LHO ||39 ||19 ||42 ||61 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Hawks de Moncton ||LAH ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1990-1991 || Jets de Winnipeg || LNH || 3 || 1 || 0 || 1 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Hawks de Moncton || LAH || 61 || 11 || 18 || 29 || 113 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|- 
| 1991-1992 || Jets de Winnipeg || LNH || 10 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1992-1993 || Hawks de Moncton || LAH || 67 || 12 || 23 || 35 || 40 || 5 || 2 || 2 || 4 || 18
|- 
| 1992-1993 || Jets de Winnipeg || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 46 || 20 || 23 || 43 || 49 || - || - || - ||- || -
|- 
| 1993-1994 || Red Wings de Détroit || LNH || 39 || 5 || 8 || 13 || 31 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 1994-1995 || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 2 || 6 || 8 || 22 || 18 || 4 || 1 || 5 || 12
|- 
| 1995-1996 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 7 || 9 || 16 || 32 || 18 || 4 || 2 || 6 || 18
|- 
| 1996-1997 || Red Wings de Détroit || LNH || 76 || 8 || 5 || 13 || 73 || 20 || 2 || 4 || 6 || 12
|- 
| 1997-1998 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 13 || 10 || 23 || 45 || 19 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 1998-1999 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 4 || 14 || 18 || 79 || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
|- 
| 1999-2000 || Red Wings de Détroit || LNH || 51 || 5 || 7 || 12 || 28 || 9 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2000-2001 || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 8 || 17 || 25 || 38 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 2001-2002 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 15 || 15 || 30 || 56 || 23 || 2 || 3 || 5 || 20
|-
| 2002-2003 || Red Wings de Détroit || LNH || 82 || 14 || 21 || 35 || 82 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2003-2004 || Red Wings de Détroit || LNH || 67 || 24 || 16 || 40 || 31 || 12 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 10 || 22 || 32 || 58 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 14 || 15 || 29 || 58 || 18 || 2 || 0 || 2 || 24
|-
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 9 || 8 || 17 || 68 || 22 || 3 || 1 || 4 || 10
|- 
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 7 || 10 || 17 || 40 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 81 || 7 || 15 || 22 || 28 || 12 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 47 || 6 || 5 || 11 || 12 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2

|  || 161 || 203 || 364 || 790 || 222 || 24 || 22 || 46 || 160

Trophées
Récipiendaire du Trophée Frank-J.-Selke en 2004

Références

Voir aussi

Naissance en mai 1971
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des 67 d'Ottawa
Gagnant du trophée Frank-J.-Selke
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace